Raffo kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Raffo (kulle),

Italien 

 Raffo (ort), Sicilien, Palermo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar